Wolfenstein steht für:

 Wolfenstein (Gemeinde Echsenbach), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Echsenbach, Niederösterreich
 Wolfenstein (Fels), ein Granitblock bei Hohenwald im Oberpfälzer Wald in Bayern

Wolfenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Wolfenstein (1883–1945), deutscher Lyriker und Dramatiker
 Eugene Victor Wolfenstein (1940–2010), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Moses Wolfenstein (1838–1907), deutscher Kaufmann
 Lincoln Wolfenstein (1923–2015), US-amerikanischer theoretischer Physiker

Wolfenstein ist eine Computerspieleserie, sowie der Titel einzelner Teile:
 Wolfenstein (Spieleserie), Computerspieleserie von id Software
 Castle Wolfenstein, 2D-Schleich-Shooter von 1981 und erster Teil der Reihe
 Wolfenstein 3D, Ego-Shooter von 1992
 Wolfenstein (Computerspiel), Ego-Shooter von 2009 und Nachfolger von Return to Castle Wolfenstein

Siehe auch:
 Wolffenstein
 Wolfstein (Begriffsklärung)